Гослесопитомника — название нескольких населённых пунктов:
 Гослесопитомника — посёлок в Острогожском районе Воронежской области.
 Гослесопитомника — посёлок в Семилукском районе Воронежской области.